Tro Bro Leon 2022 – 38. edycja wyścigu kolarskiego Tro Bro Leon, która odbyła się 15 maja 2022 na trasie o długości ponad 207 kilometrów biegnącej wokół miejscowości Lannilis. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2022.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo we Francji
UCI ProSeries 2022
2022 we Francji